Eugenio Carré (o Uxío Carré) puede referirse a:

 Eugenio Carré Aldao, escritor gallego (España).
 Eugenio Carré Alvarellos, escritor gallego (España), hijo de Eugenio Carré Aldao.